

Sigle 
 Deliberazione della Giunta Regionale

Codici 
 DGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dargaville (Nuova Zelanda)
 dgr – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua dogrib

Altro 
 DGR – targa automobilistica del distretto di Góra (Polonia)
 DGR – Abbreviazione di Distinguished Gentleman's Ride, raduno per motociclette classiche che ha luogo in tutto il mondo contemporaneamente nell'ultima domenica di settembre.